Kew of KEW kan verwijzen naar: 
 Kew (Londen), een plaats in de London Borough of Richmond upon Thames, Groot-Brittannië
 Kew Gardens
 Kew (Melbourne), een buitenwijk van Melbourne, Australië
 Kew (North Caicos), de grootste plaats aan North Caicos, Turks- en Caicoseilanden
 Kapitaalverzekering Eigen Woning
 Koningin Elisabethwedstrijd